Günter, Gunter je německé jméno. Lze se setkat i s variantou Ginter.

křestní jméno
 Günter Altner (1936–2011), německý protestantský teolog, filozof a biolog
 Günter Behnisch (1922–2010), německý architekt a profesor
 Günter Bittengel (* 1966), český fotbalista německé národnosti
 Günter Blobel (1936–2018), německo-americký lékař, biochemik a cytolog
 Gunter Demnig (* 1947), německý umělec, autor projektu kameny zmizelých
 Gunter d’Alquen (1910–1998), nacistický důstojník Waffen-SS
 Günter Eich (1907–1972), německý spisovatel
 Günter Grass (1927–2015), německý spisovatel
 Manfred Günter Grünwald (1935–1992), východoněmecký cyklista
 Gunter Hampel (* 1937), německý jazzový hudebník 
 Günter Hermann (* 1960), německý fotbalista
 Günter Krüger (* 1953), německý judista
 Günter Kunert (1929–2019), německý spisovatel
 Günter Netzer (* 1944), německý fotbalista
 Günter Rinnhofer (* 1945), německý fotograf
 Günter Schabowski (1929–2015), německý politik
 Günter Stemberger (* 1940), německý judista
 Günter Verheugen (* 1944), německý a evropský politik

příjmení
 Chris Gunter (* 1989), velšský fotbalista
 Christian Günter (* 1993), německý fotbalista
 Koray Günter (* 1994), německo-turecký fotbalista
 Matthias Ginter (* 1994), německý fotbalista
 Bratři Günterové, dvojčata a letečtí konstruktéři

Související článek 
 Günther

Německá příjmení